Роджер А́ллам (; род. 26 октября 1953, Лондон, Англия, Великобритания) — английский актёр, наиболее известный своими театральными работами, а также ролью инспектора Тёрсдея в сериале «Индевор».

Ранние годы 
Аллам родился в Лондоне, Англия. Его отец был викарием Церкви Святой Марии Вулнот. Он получил образование в Christ’s Hospital и Манчестерском университете.

Карьера 
Аллам сыграл роль Меркуцио в Королевской шекспировской компании в 1983 году.

С 1985 по 1987 год Аллам играл инспектора Жавера в мюзикле «Отверженные». Также он играл роли злодеев в фильмах «V — значит вендетта» и «Спиди-гонщик». Аллам участвовал во многих радиопостановках для Би-би-си и озвучил несколько аудиокниг, в том числе «Солнце» Иэна Макьюэна.

В 2002 году Роджер Аллам получил премию Лоренса Оливье в номинации «Лучшая мужская роль в пьесе» за роль капитана Терри Денниса в спектакле «Рядовые на параде».

Личная жизнь 
Аллам женат на актрисе Ребекке Сейр, у пары есть два сына Уильям и Томас, также ставший актёром .

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Члены Королевской шекспировской компании
Киноактёры Великобритании